Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 1983 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się między 23 a 28 sierpnia na Estadio Olímpico w Caracas. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w biegu na 400 metrów przez płotki, a także w siedmioboju kobiet, w miejsce rozgrywanego do tej pory pięcioboju.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1983 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1983
Lekkoatletyka w Wenezueli
!